Au sens premier, la concentration est l'action qui consiste à tout ramener au centre. Par extension, le mot a pris d'autres significations.

On le retrouve dans plusieurs domaines :

 en droit administratif, mode très théorique d'organisation administrative selon lequel tous les pouvoirs de décision seraient rassemblés au profit d'autorités étatiques situées au siège géographique des pouvoirs publics ;
 en chimie et en physique :
 la concentration désigne la proportion d'un soluté dans une solution ; on distingue la concentration massique, rapport d'une masse par rapport à un volume, exprimée en , et la concentration molaire, rapport d'une quantité de matière par rapport à un volume, exprimée en  ;
 la concentration est une opération chimique ;
 en management, la concentration est le fait, sur un marché, de se spécialiser sur petit segment faiblement concurrentiel, appelé niche ;
 en optique, la concentration est la focalisation de rayons lumineux en un point ;
 le réglage de concentration d'un tube cathodique, quelquefois désigné par le terme anglais focus, consiste à régler la finesse du faisceau d'électrons pour obtenir une image nette ;
 en économie, la concentration d'un marché (souvent appelée concentration) est le processus de diminution du nombre d'entreprises pour un marché donné, qui peut engendrer la création d'un monopole. C'est une tendance naturelle de l'économie de marché à laquelle le droit de la concurrence vise notamment à remédier.

Le terme « concentration » désigne également :
 l'attention, le fait de mobiliser ses facultés mentales et physiques sur un sujet ou une action ;
 un état d'esprit, dans la méditation visant les Dhyanas ;
 un rassemblement politique au-delà de sensibilités différentes (« concentration républicaine ») ;
 le fait de rassembler de nombreux prisonniers dans un camp, dit « camp de concentration ».

Notes et références